Чемпионат мира по баскетболу 2019 года () — восемнадцатый чемпионат мира по баскетболу для мужских национальных сборных, проводимый под эгидой ФИБА. Хозяином турнира стал Китай. Турнир был перенесён с 2018 на 2019 год. Кроме того, количество участников увеличилось до 32 (на прошлых чемпионатах мира — 24).

По результатам чемпионата определятся 7 участников Олимпийских игр 2020 и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.

Выборы страны-организатора 
Подача заявок на организацию и проведение чемпионата мира 2019 года началась в апреле 2014 года. 15 марта 2015 года исполнительный комитет ФИБА объявил, что чемпионат мира 2019 пройдёт в азиатской стране. Конкурентами в борьбе за право проведения чемпионата мира стали Китай и Филиппины. Заявки России, Франции, Литвы, Венесуэлы и Мексики были отклонены, а заявки Германии, Турции и Катара были отложены для участия в выборах страны-организатора чемпионата мира 2023 года.

Обе страны-участника финального раунда имели опыт организации крупных международных баскетбольных соревнований. Филиппины были хозяевами чемпионата мира 1978 и трёх чемпионатов Азии (1960, 1973 и 2013). На счету Китая были предстоящий чемпионат Азии и четыре уже проведённых (2001, 2003, 2009, 2011).

Финальная презентация заявок состоялась 7 августа 2015 года в Токио, Япония. Голосование членов комиссии ФИБА определило, что чемпионат мира пройдёт в КНР.

Арены и города 
<center>
{| class = "wikitable" style="text-align:center"
! width = 200 | Пекин
! rowspan = 16 |! width = 200 | Нанкин
|-
| Леспортс-центр
| Юношеская Олимпийская Гимназия  (новая арена)
|-
| Вместимость: 18 000
| Вместимость: 20 000
|-
| 
|
|-
! Шанхай
! Ухань
|-
| Шанхайский спортивный центр «Восток»
| Спортивный зал Уханя
|-
| Вместимость: 18 000
| Вместимость: 13 000
|-
| 
| 
|-
! Дунгуань
! Фошань
|-
| Баскетбольный Центр
| Фошань Спорт Арена (новая арена)
|-
| Вместимость: 16 000
| Вместимость: 14 700
|-
|
| 
|-
! Гуанчжоу
! Шэньчжэнь
|-
| Спортивный центр Гуанчжоу
| Шэньчжэнь Спорт Гимназия (новая арена)
|-
| Вместимость: 18 000
| Вместимость: 18 000
|-
| 
| 
|}

Квалификация 

Китай автоматически квалифицировался на чемпионат как страна-организатор. Начиная с этого розыгрыша чемпионата мира, применяется новая система квалификации. Теперь путёвки на чемпионат мира не разыгрываются на континентальных чемпионатах. Олимпийский чемпион и чемпион мира также не получают право автоматического участия. Кроме того, ФИБА более не будет выдавать уайлд-карды на чемпионат мира. 31 участник предстоящего чемпионата мира определится по итогам квалификационного турнира, который начался осенью 2017 и окончился зимой 2019.

Отбор проведён в четырёх зонах: Африка (5 мест), Америка (7 мест), Азия/Океания (7 мест) и Европа (12 мест). Участниками отбора в европейской зоне стали 32 высшие по рейтингу команды, в остальных зонах — по 16 лучших команд. В первом раунде команды были разделены на группы из четырёх команд, в которых сыграли групповой турнир, играя с каждой из команд своей группы дома и в гостях. Три лучшие команды каждой группы вышли в следующий раунд, где группы сливаются попарно. В этом раунде каждая команда провела игры дома и в гостях против каждой команды своей группы за исключением тех, с которыми уже были проведены игры по ходу первого этапа. Очки, набранные во встречах с этими командами во время первого раунда, сохраняются. Лучшие команды из каждой группы второго раунда получили право участвовать на чемпионате мира 2019.

Команды, не попавшие в число 16 лучших на своём континенте (32 — для Европы), играют в Дивизионе B. Лучшие команды этого дивизиона получают право играть стыковые матчи с командами, занявшими четвёртые места в первом раунде Дивизиона A за право участия в Дивизионе A в следующем отборочном цикле.

Квалифицировавшиеся команды

Формат 
Чемпионат пройдёт в три этапа. На предварительном этапе 32 команды будут разделены на 8 групп, в которых каждая команда сыграет с каждой. Две лучшие команды из каждой группы проходят в групповой этап турнира. В ней 16 команд снова разделяются на группы по 4, в которых каждая команда сыграет с каждой, кроме команд, игравших на предварительном этапе. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. Две худшие из каждой группы проходят в квалификационный этап за 17-32 места. На этом этапе команды снова разделяются на группы по 4, в которых каждая команда сыграет с каждой, кроме команд, игравших на предварительном этапе. По его результатам определятся места команд в общем зачёте.

Начиная с этого розыгрыша турнира, возвращается предварительный этап, который не проводился на чемпионате мира 2014 года.

Всего будет сыграно 92 игры в течение 16 дней.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира состоялась 16 марта 2019 года в китайском городе Шэньчжэнь.

Перед жеребьёвкой было принято решение:

1-я корзина — была сформирована из 3 команд с высшим рейтингом ФИБА и команды Китая, как хозяев турнира.

Остальные корзины были сформированы согласно рейтингу ФИБА.

Канада была перемещена из 5-ой корзины в 6-ую, (Иран — из 6-ой в 5-ую) чтобы избежать в процессе жеребьёвки двух команд из Америки в одной группе.

Команды из 1, 4, 5 и 8 корзин образуют группы A, C, E и G.

Команды из 2, 3, 6 и 7 корзин образуют группы B, D, F и H.

Китай будет играть в группе А.

США будет играть в группе Е.

Составы

Предварительный этап

Группа A 

Место проведения: Леспортс-центр, Пекин.

Группа B 

Место проведения: Спортивный зал, Ухань.

Группа C 

Место проведения: Спортивный центр Гуанчжоу, Гуанчжоу.

Группа D 

Место проведения: Международный спортивный и культурный центр, Фошань.

Группа E 

Место проведения: «Восток», Шанхай.

Группа F 

Место проведения: Молодёжный олимпийский спортивный парк, Нанкин.

Группа G 

Место проведения: Спортивный центр, Шэньчжэнь.

Группа H 

Место проведения: Культурно-спортивный центр «Ниссан», Дунгуань.

Квалификационный этап за 17-32 места

Группа M 

Место проведения: Спортивный зал, Гуанчжоу.

Группа N 

Место проведения: Леспортс-центр, Пекин.

Группа O 

Место проведения: Культурно-спортивный центр «Ниссан», Дунгуань.

Группа P 

Место проведения: «Восток», Шанхай.

Групповой этап

Группа I 

Место проведения: Международный спортивный и культурный центр, Фошань.

Группа J 

Место проведения: Спортивный зал, Ухань.

Группа K 

Место проведения: Спортивный центр, Шэньчжэнь.

Группа L 

Место проведения: Молодёжный олимпийский спортивный парк, Нанкин.

Плей-офф

Награды

Итоговое положение

Составы сборных — призёров чемпионата

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Чемпионат мира по баскетболу 2019
Август 2019 года
Сентябрь 2019 года
Международные соревнования по баскетболу в Китае
Чемпионаты мира в Китае
Спорт в Китае в 2019 году